Albert Descamps peut désigner :
 Albert Descamps (1832-1910), homme politique français ;
 Albert Descamps (1916-1980), prêtre catholique, dernier recteur magnifique de l'Université catholique de Louvain.